Колышево — название населённых пунктов:

Россия 
 Колышево — деревня в Дзержинском районе Калужской области;
 Колышево — деревня в Жуковском районе Калужской области.